Forca (estri), estri amb un mànec llarg i amb llargues puntes usada per manipular materials lleugers com palla, fulles i altres materials agrícoles
 Forca (estructura), instrument que s'utilitzava per penjar fins a la mort reus de pena capital
 Forca de guerra, arma enastada en ús en l'Europa del segle XV al XIX i a l'Extrem Orient (sobretot a la Xina), derivada de l'estri agrícola homònim     
 Execució a la forca, suspensió d'una persona amb l'objectiu de produir-li la mort